Olson bezeichnet:
 Olson (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Olson (Rapper) (* 1987), deutscher Rapper (ehemals Olson Rough)
 Olson-Firnfeld, Firnfeld in der Ross Dependency, Antarktika
 Olson-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Olson Island, Insel vor der Küste des Marie-Byrd-Lands, Antarktika
 Olson-Nunatak, Nunatak im Viktorialand, Antarktika
 Olson Peaks, Berge in der Ross Dependency, Antarktika

Siehe auch:
 Olsson
 Oleson
 Olsen
 Olssen
 Ohlson
 Ohlsson